Mahlsdorf kan syfta på:

Platser 
 Mahlsdorf, Berlin – en stadsdel i stadsdelsområdet Marzahn-Hellersdorf i östra Berlin, Tyskland.
 Mahlsdorf, Golssen – ort i Golssens stadskommun, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Tyskland.
 Mahlsdorf, Salzwedel – en stadsdel i Salzwedels stadskommun, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Tyskland.
 Mahlsdorf, Wiesenburg/Mark – bebodd plats i kommunen Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.

Personer 
 Charlotte von Mahlsdorf (1928–2002), tysk samlare och museichef.